Tommy Söderström, švedski hokejist, * 17. julij 1969, Stockholm, Švedska.

Söderström je v švedski ligi branil za kluba Djurgårdens IF in Nacka HK. S klubom Djurgårdens IF je osvojil dva naslova švedskega državnega prvaka, v sezonah 1990/91 in 1999/00. Leta 1990 je bil kot 214. izbran na NHL naboru s strani kluba Philadelphia Flyers, za katerega je zaigral v sezoni 1992/93. V ligi NHL, kjer je igral še za klub New York Islanders, je skupno branil na 158-ih tekmah. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je z reprezentanco obakrat osvojil peto mesto, in treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh zlatih ene srebrne medalje. Skupno je za reprezentanco branil na 65-ih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 87
|
| 5
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka HK
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
|
| 29
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 3
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 4
| 30
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.25
|
|
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 39
| 40
| 0
| 2
| 2
| 2
| 2.67
|
|
| 7
| 7
| 0
| 1
| 3
| 0
| 1.42
| .932
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 4
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 1
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .885
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 40
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.79
|
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.65
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 5
| 8
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.61
| .838
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 5
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.40
| .929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 92/93
|
| 7
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.41
| .921
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 92/93
|
| 44
|
| 0
|
| 0
|
| 3.42
| .892
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 93/94
|
| 9
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.80
| .863
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 93/94
|
| 34
|
| 0
|
| 0
| 4
| 4.01
| .864
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 94/95
|
| 26
|
| 0
|
| 0
|
| 3.11
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 2
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.00
| .952
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 95/96
|
| 51
|
| 0
|
| 0
|
| 3.87
| .878
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 96/97
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| .000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 96/97
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
| .860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 96/97
|
| 26
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.12
| .897
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 46
|
|
|
|
|
| 2.24
| .916
|
| 15
|
|
|
|
|
| 2.18
| .919
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 0
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Evropska liga
| 98/99
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.34
| .900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 48
| 49
| 0
|
| 0
| 35
| 2.75
| .897
|
| 4
| 4
| 0
|
| 0
| 0
| 2.75
| .897
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 21
| 48
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.84
| .882
|
| 0
| 13
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Nacka HK
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Utah Grizzlies